Heslo PV-2 nebo PV2 může mít více významů:
 Lockheed PV-2 Harpoon – námořní hlídkový letoun
 Piasecki PV-2 – prototyp vrtulníku od společnosti P-V Engineering Forum, pozdější Piasecki Helicopters
 PV2 – sérotyp poliovirusu